Apostol oder Apostoł ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Apostol (* 1990), rumänischer Rugby-Union-Spieler
 Chira Apostol (* 1960), rumänische Ruderin
 Constantin Apostol (1903–1996), rumänischer Springreiter
 Danylo Apostol (1654–1734), Hetman der linksufrigen Ukraine
 Gheorghe Apostol (1913–2010), rumänischer Politiker und Diplomat
 Ioan Apostol (* 1959), rumänischer Rodler
 Iulian Apostol (* 1980), rumänischer Fußballspieler
 Mihaela Apostol (1971–2014), rumänische Handballspielerin
 Mihai Apostol (* 1971), kanadischer Kanute
 Paul Apostol (* 1945), US-amerikanischer Fechter
 Sergei Iwanowitsch Murawjow-Apostol (1795–1826), russischer Führer des Dekabristenaufstands
 Tiberiu Apostol († 2008), rumänischer Rugbyspieler
 Tom Apostol (1923–2016), US-amerikanischer Mathematiker
 Zygmunt Apostoł (1931–2018), polnischer Schauspieler in Deutschland

Siehe auch:
 Apostel (Begriffsklärung)
 Apóstoles
 Apostolos